Enjoy the Ride (Marshall Dyllon), een muziekalbum van de countrygroep Marshall Dyllon uit 2001
 Enjoy the Ride (Marie Serneholt), een muziekalbum van de Zweedse zangeres Marie Serneholt uit 2006
 Enjoy the Ride (Sugarland), een muziekalbum van het countryduo Sugarland uit 2006
 Enjoy the Ride (nummer), een liedje van Morcheeba, als single uitgebracht in 2008
 Enjoy the Ride (Everwood), een aflevering uit het vierde seizoen van de televisieserie Everwood